Рэш Рахи́м Ибрахи́м (; род. 10 июня 2001, Салага, Гана) — ганский футболист, нападающий клуба «Тренчин».

Карьера 
В октябре 2020 года перешёл в словацкий «Тренчин». Дебютировал в Фортуна-лиге летом 2021 года в матче со «Злате Моравце», отличившись голевой передачей. В Кубке Словакии дебютировал в октябре 2021 года в матче с ФК «Прибельце».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Тренчин»